

Населені пункти та їхні частини
 Вільковиці — гміна в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Вільковиці — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільковиці — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вільковиці — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Вільковиці — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вільковиці — село в гміні Вільковиці Бельського повіту Сілезького воєводства
 Вільковиці — село в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Вільковиці — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Вільковиці — село в гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Вільковиці — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Вільковиці — частина села Томиці в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Вільковиці — лісова осада в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки